Boissey puede referirse a: 

 Boissey, comuna de Ain (Francia).
 Boissey, comuna de Calvados (Francia).